Соревнования по хоккею на траве на Всеафриканских играх 2003 проходили с 5 по 17 октября 2003 года в городе Абуджа (Нигерия) среди мужских и женских команд. В турнире приняло участие 5 мужских и 6 женских команд.

В мужском турнире победителем во 2-й раз в своей истории стала сборная Египта, победившая в финале сборную ЮАР со счётом 3:2 в овертайме. Бронзовые медали завоевала сборная Ганы, победившая в матче за 3-е место сборную Нигерии со счётом 2:1.

В женском турнире победителем в 3-й раз в своей истории стала сборная ЮАР, победившая в финале сборную Нигерии со счётом 10:0. Бронзовые медали завоевала сборная Кении, победившая в матче за 3-е место сборную Ганы со счётом 2:1.

Турнир по хоккею на траве также являлся квалификационным соревнованием для участия в Олимпийских играх 2004. Квалификацию получали одна мужская и одна женская команда — победители соответствующих турниров; соответственно, их получили мужская сборная Египта и женская сборная ЮАР.

Медалисты

Регламент соревнований 
В первом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Начисление очков: за победу — 2 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков. При равенстве очков преимущество получает команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Во второй этап («плей-офф») выходят команды, занявшие первые 4 места (в женском турнире — первые 6 мест). Команды, занявшие 1-е и 2-е место, играют между собой за золотую медаль, занявшие 3-е и 4-е — за бронзовую (в женском турнире — занявшие 5-е и 6-е места играют между собой за итоговое 5-е место). В играх «плей-офф» ничьи не допускаются: если основное время заканчивается вничью, назначается дополнительное время; если и оно заканчивается вничью, назначаются серии послематчевых пенальти.

Результаты игр

Мужчины

Групповой этап 

  Проходят в финал
  Проходят в плей-офф за 3—4 места

Плей-офф

За 1-4 место

Итоговая таблица

Женщины

Групповой этап 

  Проходят в финал
  Проходят в плей-офф за 3—4 места
  Проходят в плей-офф за 5—6 места

Плей-офф

За 5-6 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница о мужском турнире на сайте www.todor66.com
 Страница о женском турнире на сайте www.todor66.com
 Хоккей на траве (мужчины) | Расписание и результаты | US Field Hockey: International events - 2003 All Africa Games (в веб-архиве web.archive.org)
 Хоккей на траве (женщины) | Расписание и результаты | US Field Hockey: International events - 2003 All Africa Games (в веб-архиве web.archive.org)

2003
Хоккей на траве в Нигерии
Международные спортивные соревнования в Нигерии
Октябрь 2003 года
Квалификация на летние Олимпийские игры 2004